Тайрон Бенскин (род. 29 декабря 1958 года) — канадский актёр британского происхождения, театральный режиссёр и политик. В 2011 году в ходе федеральных выборов был избран в Палату общин Канады от округа Жан-лё-Бер, но на выборах 2015 года уже не выставлял своей кандидатуры.

Родился в г. Бристоль, Англия но в 1968 году в девятилетнем возрасте переехал в Канаду.

Политическая деятельность 
30 января 2011 года Бенскин был назван кандидатом Новой демократической партии от округа Жан-лё-Бер области Монреаля на федеральных выборах 2011 года. Считалось, что его кандидатура имеет лучшие шансы для партии в Квебеке. Лидер Новой демократической партии Джек Лейтон говорил, что Бенскин имеет потенциал министра. 2 мая 2011 года Бенскин был избран в палату общин Канады со значительным перевесом над блоком квебекцев, включая Тьери Сен-Сир.

Фильмография

Кино
 Adam's Wall – Mostafa
 Aftermath – Arnold Ross
 The Amityville Curse – Video Technician
 Bears – Narrator
 Blind Fear – Guard
 The Boys of St. Vincent – Dr. Maynard
 Cagney and Lacey: The View Through the Glass Ceiling – Dr. Nasser
 Canvas – Det. Austin
 Cargo – Radio
 Christie's Revenge – Detective Hogue
 The Christmas Choir – Bob
 Convict Cowboy – Curtis
 Criminal Law – Jackson
 Deacons for Defense – Archie
 Dead Like Me: Life After Death – Police Commissioner Cusek
 Enemies: A Love Story – Cabbie
 Fais danser la poussière – Lawyer
 The Final Heist – Juan
 Final Verdict – Det. Lewis
 Full Disclosure – Special Agent Draper
 A Husband, a Wife and a Lover – Dr. Carpenter
 I'm Not There – Mr. Avrin
 Island of the Dead – Dwight Truman
 Jack Paradise – Winston White
 Johnny and Clyde – Hadley
 The Killing Machine – Doctor No.2
 The Killing Yard – Haywood Burns
 The Kiss – Railway Station Doctor
 The Long Island Incident – Colin Ferguson
 Lotto 6/66 – Landlord
 The Love of Her Life – Officer Kingman
 Marked Man – Boyd
 Mind Over Murder – Julian Hasty
 Money – 3rd Broker
 My Breast – Dr. Henry Balmer
 My Nanny's Secret – Detective Drabant
 Naked City: Justice with a Bullet – Donovan
 Obsessed – Judge Wolf
 Peepers – Helman
 The Phone Call – Police Officer No.2
 Proof of Lies – Robert Hunter
 Race Freedom: The Underground Railroad – Ward
 Redeemer
 Relative Fear – Cop
 The Rival – Detective Martin
 Scanners II: The New Order – Store Owner
 Sci-fighters – Dr. Gene Washington
 Shades of Love: The Man Who Guards the Greenhouse – Workman
 Spenser: A Savage Place – Stevenson
 Stolen Babies, Stolen Lives – Narrator
 Stranger in the House – Slovitz
 Soul Survivor – Jerome
 Sunday Afternoon – Monty
 TekWar: TekLords – Dr. Brimell
 Thanks of a Grateful Nation – Supv. Meeker
 Volcanos of the Deep Sea – Narrator
 We the Jury – Noland James
 The Wool Cap – Clarence
 The Wrong Woman – Mitchum
 10.5: Apocalypse – Jackson the Bartender
 300 – Persian Emissary

Телевидение
 Are You Afraid of the Dark? – Jack Palmer
 Big Wolf on Campus – Male Nurse St. Jacques
 Charlie Jade – Karl Lubinsky
 Dark Eyes – Bill Marsden
 The Dead Zone – Orderley Dewey Morris
 Due South – Mr. Shawl, Jeff Storey
 Durham County – Ranjit
 Earth: Final Conflict – Frank Rice
 Forever Knight – Jonah
 F/X: The Series – Judge
 Largo Winch – Waldo Buzetti
 Live Through This – Sparky
 Naked Josh – Tyrone Charpentier
 The Newsroom
 Night Heat – Mitch Malloy
 Radio Active – Coach Hadress
 Ready or Not – Mr. Edwards
 Riverdale – Mike
 Side Effects – Det. Watson
 Sophie – Mr. Byrd
 Superstorm – Murray Michaels
 A Taste of Shakespeare – Prince of Morocco, Tubal, Duke of Venice
 Tales from the Neverending Story – Cairon
 Urban Angel – Agent No.1, Travis
 Wimzie's House – Rousso (voice)
 15/Love – Mr. White

Озвучивание
 Ace Ventura: Pet Detective – Additional Voices
 Anatole
 Animal Crackers
 Bad Dog – Judge Bigly
 Belphegor – Additional Voices
 Birdz – Additional Voices
 The Country Mouse and the City Mouse Adventures – Additional Voices
 Diabolik
 Dog's World
 Dragon Hunters
 Flash Gordon – Kobalt
 Flight Squad
 Freaky Stories
 Ivanhoe
 Jim Button – Additional Voices
 Kassai and Leuk – Additional Voices
 The Legend of Sarila - Itak
 Malo Korrigan – Additional Voices
 Manivald - Moose
 A Miss Mallard Mystery – Additional Voices
 Mythic Warriors: Guardians of the Legend – Elpenor
 Ned's Newt
 The Neverending Story
 Ocean Tales
 Patrol 03
 Pet Pals
 Pig City
 Princess Sissi – Joseph, Dania
 Rescue Heroes – Additional Voices
 Ripley's Believe It or Not! – Roger Glapion
 Silver Surfer
 Superplants – Narrator
 The Tofus – Additional Voices
 Tripping the Rift – Additional Voices
 X-Chromosome – Additional Voices
 X-DuckX – Additional Voices

Видеоигры
 Splinter Cell: Conviction – Lucious Galliard
 Evolution Worlds – Federico, Infantryman No.4
 Far Cry 2
 Jagged Alliance
 Jagged Alliance 2
 Jagged Alliance: Deadly Games
 Rainbow Six: Vegas – Additional Voices
 Splinter Cell
 Wizardry 8

Примечания

Ссылки 
 
 

Политики XXI века
Члены палаты общин Канады от Новой демократической партии
Политики Канады
Актёры Канады
Персоналии по алфавиту